«Invincible» — десятий студійний альбом американського виконавця Майкла Джексона. Випущений 30 жовтня 2001 року лейблом Epic.

Список композицій

Сингли з альбому
 «Speechless» (промо-сингл у Південній Кореї 21 червня 2001)
 «You Rock My World» (22 серпня 2001)
 «Cry» (3 грудня 2001)
 «Butterflies» (промо-сингл у США 8 лютого 2002)

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона
Альбоми Epic Records